El Playón kan syfta på:

Colombia 

 El Playón (kommun), Santander, 
 El Playón (ort), Santander,